Kessens ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Kessens (* 1948), deutscher Schriftsteller
 Michael Kessens (* 1991), schweizerisch-deutscher Basketballspieler

Sonstiges:
 Kessens Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Keßen